Margodadi (Ambarawa), een bestuurslaag in Indonesië
Margodadi (Jati Agung), een bestuurslaag in Indonesië
Margodadi (Metro Selatan), een bestuurslaag in Indonesië
Margodadi (Seyegan), een bestuurslaag in Indonesië
Margodadi (Sumberejo), een bestuurslaag in Indonesië